Stone Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex, w dystrykcie Wealden, w civil parish Crowborough
 Stone Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex, w dystrykcie Wealden, w civil parish Wadhurst
 Stone Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex, w dystrykcie Wealden, w civil parish Westham
 Stone Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Ashford, w civil parish Bilsington
 Stone Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Dover, w civil parish Sandwich
 Stone Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Tunbridge Wells, w civil parish Speldhurst
 Stone Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie Sandwell